Лос Делгадо има више значења:

 Лос Делгадо (Касас Грандес), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лос Делгадо (Гомез Паласио), насеље у савезној држави Дуранго у Мексику
 Лос Делгадо, Ел Хабали де Ариба (Др. Аројо), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику